Мануэл Жозе́ де Арау́жу Порту-Алегри (; 1806—1879) — бразильский поэт, живописец и архитектор, барон.

Биография 
Мануэл Жозе де Араужу Порту-Алегри, барон Санту-Анжелу, родился в дворянской семье 29 ноября 1806 года на юге Бразилии в провинции Сан-Педру (ныне штат Риу-Гранди-ду-Сул) в небольшом городке Риу-Парду.

Сначала он воспитывался в городе Порту-Алегри, затем, в 1829 году поступил в академию художеств в Рио-де-Жанейро, где его врождённый талант развился под руководством профессора Жан-Батиста Дебре, ученика Жака-Луи Давида.

Несколько удачных портретов императора Педру I и его венценосной семьи дали ему возможность продолжить своё обучение в Париже и провести один год в Италии (1834—1835) со своим другом и соотечественником, поэтом Магальгаесом.

В 1837 году Мануэл Жозе де Араужу Порту-Алегри возвратился на родину, где получил кафедру в академии художеств, которую потом переменил на кафедру в военной академии. Он обнаружил тогда необыкновенную деятельность на поприще искусства, являясь организатором во всех учреждениях, которые были основаны для целей науки и искусства. Его архитекторский талант высказался рельефно в планах церкви Святой Анны и банка в Рио-де-Жанейро, по мнению авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона — «самого красивого здания в городе».

Перестройка театра так же немало заботила мастера, как и великолепие сцены, которую старался поднять в духе более национальном. Он сам написал несколько комедий, как «О Espiao de Bonaparte» и «О Sapateiro Politicao», которые пользовались большим успехом, но, при жизни автора, так и не появились в печати. Только две из них, «Angelica e Firmino» и «А. Estatua amazonica», появились в бразильской газете «Minerva Brasiliense» (1843—1844).

Влияние друга Магальгаеса, в особенности его сочинения «Suspiros», ряду театральных критиков кажется очевидным. Особенною оригинальностью проникнут его большой, но неоконченный эпос «Colombo». В одном из лучших своих произведений «Brasilianas», он изображает в ярких красках грандиозную природу своей страны. «Brasilianas» — это общее название для целого ряда песен, из которых «А destruiçao das florestas» (Рио-де-Жанейро, 1845) и «О corcovado» (Рио-де-Жанейро, 1847) появились отдельно. Араужу был в период с 1859 по 1865 год бразильским генеральным консулом в Германии в городе Штеттине (ныне Щецин, Польша) и затем вновь вернулся в Бразилию.

Его биография и отрывки «Colombo» и «Brasilianas» помещены у Ф. Вольфа, «Le Brésil littéraire» (Берлин, 1863).

Мануэл Жозе де Араужу Порту-Алегри скончался 30 декабря 1879 года в Лиссабоне. Останки Порту-Алегри были привезены в Бразилию в 1922 году.

Библиография 

 Ode Sáfica (1830)
 Canto Inaugural (1855)
 Brasiliana (1863)
 Colombo (1866)
 Prólogo Dramático (1837)
 Angélica e Firmino (1845)
 A Destruição das Florestas (1845)
 A Estátua Amazônica (1851)
 A Restauração de Pernambuco (1852)
 A Noite de São João (1857)
 Cenas de Penafiel (1858)
 Os Judas (1859)
 O Prestígio da Lei (1859)
 Os Lobisomens (1862)
 Os Voluntários da Pátria (1877)

Галерея

Примечания 

Дипломаты Бразилии
Поэты по алфавиту
Поэты Бразилии
Поэты XIX века
Художники по алфавиту
Художники Бразилии
Художники XIX века
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Бразилии
Архитекторы XIX века